Дубровачка република може да се односи на:

 Прва Дубровачка република (1358–1808), средњовјековна град-република на простору источног Јадрана;
 Друга Дубровачка република (1813–1814), краткотрајна непризната држава;
 Трећа Дубровачка република (1991–1992), самопроглашена непризната држава, током распада СФРЈ;
 Четврта Дубровачка република, политички пројекат неких модерних сецесионистичких партија из Дубровника.